Спи́сок 1 Приложения по химикатам к Конвенции о запрещении химического оружия — перечень химических соединений, используемых как химическое оружие или используемых для изготовления химического оружия и не имеющих или имеющих очень мало применений, кроме боевого.

Они могут изготовляться и использоваться для исследовательских, медицинских и фармацевтических целей или проверки защиты от химического оружия, но производство более 100 грамм в год должно декларироваться в ОЗХО в соответствии с Частью VI «Приложения о проверках». Государство ограничено владением максимум одной тонной этих веществ.

Они делятся на вещества Части А, являющиеся химикатами, способными использоваться непосредственно как химическое оружие, и вещества Части Б, являющиеся прекурсорами в производстве химического оружия. Примерами таких соединений могут быть: серный иприт, фосфорорганические нейротоксины и вещества, используемые для их непосредственного синтеза. Некоторые из этих веществ имеют невоенные применения, как, например, азотистые иприты, используемые для лечения рака.

Химикаты, способные использоваться как химическое оружие, но имеющие и многочисленные мирные применения, перечислены в Списке 2 и Списке 3 этой конвенции.

Эти списки не составляют определения химического оружия.

Пояснения к Списку 1 
Для включения вещества или его прекурсора в Список 1 должны учитываться следующие критерии:
 оно разрабатывалось, производилось, накапливалось или применялось как химическое оружие, как это определено в Статье II конвенции;
 оно представляет иным образом высокий риск для предмета и цели конвенции в силу того, что оно обладает большим потенциалом для использования в рамках деятельности, запрещаемой по конвенции, при соблюдении одного или нескольких из следующих условий:
 его химическая структура тесно связана со структурой других токсичных химикатов из Списка 1, и оно обладает или предположительно может обладать сравнимыми свойствами;
 оно обладает такой летальной или инкапаситирующей токсичностью, а также такими другими свойствами, что оно может быть использовано в качестве химического оружия;
 оно может использоваться в качестве прекурсора на конечной единичной технологической стадии производства токсичного химиката, включенного в Список 1, независимо от того, имеет ли место эта стадия на объектах, в боеприпасах или где-либо ещё;
 оно имеет мало или не имеет вообще применений, не запрещённых этой конвенцией.

«Диалкил (Me, Et, -Pr или -Pr)» в описаниях означает любую из комбинаций: диметил, метилэтил, метилпропил, метилизопропил, диэтил, этилпропил, этилизопропил, дипропил, пропилизопропил, диизопропил.

A: Отравляющие вещества 

(1) O-алкил ( включая циклоалкилы) алкил (Me, Et, -Pr или -Pr)-фторфосфонаты, например:
 зарин: О-изопропилметилфторфосфонат;
 зоман: О-пинаколилметилфторфосфонат;

(2) O-алкил ( включая циклоалкилы) N,N-диалкил (Me, Et, -Pr или -Pr)-амидоцианфосфаты, например:
 Табун: О-этил-N,N-диметиламидоцианфосфат;

(3) O-алкил (H или  включая циклоалкилы) S-2-диалкил (Me, Et, -Pr или -Pr)-аминоэтилалкил (Me, Et, -Pr или -Pr) тиофосфонаты и соответствующие алкилированные или протонированные соли, например:
 VX: О-этил-S-2-диизопропиламиноэтилметил-тиофосфонат.

(4) Сернистые иприты:
 2-хлорэтилхлорметилсульфид;
 Иприт: бис(2-хлорэтил)сульфид;
 Бис(2-хлорэтилтио)метан;
 Сесквииприт: 1,2-бис(2-хлорэтилтио)этан;
 1,3-бис(2-хлорэтилтио)--пропан;
 1,4-бис(2-хлорэтилтио)--бутан;
 1,5-бис(2-хлорэтилтио)--пентан;
 бис(2-хлорэтилтиометил)эфир;
 Кислородный иприт: бис(2-хлорэтилтиоэтил)эфир;

(5) Люизиты:
 Люизит 1: 2-хлорвинилдихлорарсин;
 Люизит 2: бис(2-хлорвинил)хлорарсин;
 Люизит 3: три(2-хлорвинил)арсин;
 
(6) Азотистые иприты:
 HN1: бис(2-хлорэтил)этиламин;
 HN2: бис(2-хлорэтил)метиламин;
 HN3: три(2-хлорэтил)амин;
 
(7) Сакситоксин;
  	  	 
(8) Рицин;

(13) Р-алкил (H или  включая циклоалкилы) N-(1-(диалкил( включая циклоалкилы)амино))алкилиден(H или  включая циклоалкилы) амидофторфосфонаты и соответствующие алкилированные или протонированные соли, например,
 N-(1-(ди--дециламино)--децилиден)-P-дециламидофторфосфонат;
 метил-(1-(диэтиламино)этилиден)амидофторфосфонат (также известно как А-230);

(14) O-алкил (H или  включая циклоалкилы) N-(1-(диалкил( включая циклоалкилы)амино))алкилиден(H или  включая циклоалкилы) амидофторфосфаты и соответствующие алкилированные или протонированные соли, например,
 O--децил N-(1-(ди--дециламино)--децилиден)амидофторфосфат;
 метил (1-(диэтиламино)этилиден)амидофторфосфат (также известно как А-232;
 этил (1-(диэтиламино)этилиден)амидофторфосфат (также известно как А-234;

(15) Метил-(бис(диэтиламино)метилен)амидофторфосфонат (также известно как А-242);

(16) Карбаматы (четвертичные и бисчетвертичные диметилкарбамоилоксипиридины):
 Четвертичные диметилкарбамоилоксипиридины:
 1-[N,N-диалкил()-N-(-(гидроксил, циано, ацетокси)алкил()) аммонио]--[N-(3-диметилкарбамокси--пиколинил)-N,N-диалкил() аммонио]декандибромид (),	
 например, 1-[N,N-диметил-N-(2-гидрокси)этиламмонио]-10-[N-(3-диметилкарбамокси--пиколинил)-N,N-диметиламмонио]декандибромид
 Бисчетвертичные диметилкарбамоилоксипиридины: 
 1,-бис[N-(3-диметилкарбамокси--пиколил)-N,N-диалкил() аммонио]-алкан-(2,(−1)-дион) дибромид (),
 например, 1,10-бис[N-(3-диметилкарбамокси--пиколил)-N-этил-N-метиламмонио]декан-2,9-диондибромид.

B: Прекурсоры 

(9) Алкил (Me, Et, -Pr или -Pr)фосфонилдифториды, например:
 DF: Метилфосфонилдифторид;
  	  	 
(10) O-алкил (H или  включая циклоалкилы)-О-2-диалкил (Me, Et, -Pr или -Pr)-аминоэтилалкил (Me, Et, -Pr или -Pr)фосфониты и соответствующие алкилированные или протонированные соли, например:
 QL: О-этил-О-2-диизопропиламиноэтил-метилфосфонит;
  	  	 
(11) Хлорозарин: О-изопропилметилхлорфосфонат;
  	  	 
(12) Хлорозоман: О-пинаколилметилхлорфосфонат.

См. также 
 Список 2 (химическое оружие)
 Список 3 (химическое оружие)

Примечания

Ссылки 
 Конвенция о химическом оружии. Приложение по химикатам. А. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДЛЯ СПИСКОВ ХИМИКАТОВ // ОЗХО.
 Конвенция о химическом оружии. Приложение по химикатам. Список 1, pdf // ОЗХО.

Списки:Химия
Статьи о списках
Запрещение химического оружия